Charles Boateng (1989-), joueur de football ghanéen ;
 Christiana Boateng (1943-), sprinteuse ghanéenne ;
 Derek Boateng (1983-), joueur de football ghanéen ;
 
 Emmanuel Boateng (1994-),  joueur de football ghanéen ;
 Emmanuel Boateng (1996-),  joueur de football ghanéen ;
 Eric Boateng (1985-), joueur anglais de basket-ball ;
 George Boateng (1975-), joueur de football néerlandais ;
 Harriet Sena Siaw-Boateng, diplomate ghanéenne ;
 Jérôme Boateng (1988-), joueur de football allemand, demi-frère du footballeur international ghanéen Kevin-Prince Boateng ;
 Kevin-Prince Boateng (1987-), joueur de football ghanéen, demi-frère du footballeur international allemand Jérôme Boateng :
 Kwaku Boateng (1974-), athlète canadien ;
 Nelson Boateng (1968-), athlète ghanéen ;
 Ozwald Boateng (1968-), maître tailleur britannique.